Geno  – nome proprio di persona maschile
 Geno  – personaggio della serie Mario
 Geno  – album compilation dei Dexys Midnight Runners del 1983
 Geno  – singolo dei Dexys Midnight Runners del 1979